Técnica de colagem de tábuas ou lamelas de madeira que passam por um processo de produção industrial.

Seus principais produtos são MLC (madeira lamelada colada – criada em 1906), CLT (cross laminated timber), LVL (laminated veneer lumber) e NLT (nail laminated timber).

Com amplo uso em construções na Europa alpina, como a Áustria, e está em grande expansão no mundo, com diversas obras consolidadas em países como Austrália e Estados Unidos.

No Brasil, utilizam-se principalmente espécies de madeira pinus e eucalipto como matéria-prima para fabricação das estruturas.